Kuhlwein ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Kuhlwein (1819–1872), deutscher Richter, Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Eckart Kuhlwein (1938–2022), deutscher Politiker (SPD), MdL, MdB